Агентство по развитию рынка капитала Республики Узбекистан () — государственный орган, регулирующий рынок ценных бумаг Республики Узбекистан. Оно осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от всех государственных органов и организаций, их должностных лиц и в своей деятельности подчиняется и подотчётно непосредственно премьер-министру. Также является лицензирующим органом деятельности фондовых бирж и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и по организации лотерей. Агентство образовалось в январе 2019 года, заменив Центр по координации и развитию рынка ценных бумаг при Госкомконкуренции, переняв все его функции.

Функции 
Агентство по развитию рынка капитала после разделения Госкомконкуренции на три органа взяло на себя функции управления рынком ценных бумаг, управления корпорациями, работой  фондовых бирж, регулирование лизингом и страховой деятельностью.

Агентство занимается помощью акционерам, не получившим дивидендов; в 2019 году благодаря его деятельности было востребовано более 8,6 млрд сумов (832,4 млн долларов США по курсу 2020 года).

По результатам анализа рынка капиталов в Агентстве пришли к заключению, что для улучшения инвестиционного климата в стране необходимо принять нормативные акты, регулирующие первичное публичное предложение и разработали проект документа, который должен приблизить Узбекистан к международным стандартам в этой области.

В 2020 году Агентство провело переговоры с особой экономической зоной  об установлении двухсторонних отношений и сотрудничестве в финансовой сфере.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
Государственное устройство Узбекистана